Il singolare femminile del torneo di tennis Ellesse Grand Prix 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Nathalie Herreman che ha battuto in finale Csilla Bartos-Cserepy 6-2,6-4.

Teste di serie 

 Sabrina Goleš (semifinali)
 Laura Garrone (semifinali)
 Angelika Kanellopoulou (primo turno)
 Sandra Cecchini (primo turno)

 Anne Minter (primo turno)
 Nathalie Herreman (campionessa)
 Isabel Cueto (quarti di finale)
 Eva Krapl (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ellesse Grand Prix 1986